Per stazione di Luino si può intendere:
 la stazione di Luino delle Ferrovie dello Stato, posta sulla linea Novara–Pino
 la stazione di Luino della Società Anonima Varesina, capolinea della ferrovia della Valganna
 la stazione di Luino Lago della SNF, capolinea della ferrovia Ponte Tresa–Luino, e poi anche della ferrovia della Valganna